Reimond Manco (Lima, 23 de agosto de 1990) é um futebolista peruano que atua como meia-atacante. Atualmente defende o León de Huánuco.

Participou do Mundial Sub-17 de 2007 realizado na Coreia do Sul sendo eleito o melhor jogador da competição.

Futebolistas do Peru
Naturais de Lima